Mistrzostwa Świata do lat 20 w Piłce Nożnej 2011 – osiemnasty turniej Mistrzostw Świata U-20 odbył się w Kolumbii w dniach 29 lipca–20 sierpnia 2011 roku.

Stadiony

Kwalifikacje 
Do mistrzostw świata U-20 będą kwalifikować się 23 drużyny. Kolumbia jako gospodarz turnieju bierze udział w rozgrywkach bez kwalifikacji

Faza grupowa 
Losowanie fazy grupowej odbyło się 27 kwietnia 2011 w Cartagena.
 Legenda

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Drużyny z trzecich miejsc 
Ranking drużyn, które zajęły trzecie miejsce w grupie. Cztery najlepsze awansowały do fazy pucharowej.

Faza pucharowa

Drabinka

1/8 finału

1/4 finału

1/2 finału

Mecz o 3 miejsce

Finał 

 
MISTRZ ŚWIATA U-20 2011

BRAZYLIA 5 TYTUŁ MISTRZA ŚWIATA U-20

Nagrody

Strzelcy 
 5 Bramek

  Henrique Almeida Caixeta Nascentes

  Alexandre Lacazette

  Álvaro Vázquez

 4 Bramki

  Luis Muriel

  Nélson Oliveira

 3 Bramki

  Erik Lamela
  Philippe Coutinho
  Eduardo Pereira Rodrigues

  Oscar
  Mohamed Ibrahim
  James Rodríguez

  John Jairo Ruiz
  Edson Rivera
  Edafe Egbedi

 2 Bramki

  Yasir Al-Fahmi
  Thomas Oar
  Willian José
  Gilles Sunu

  Gueïda Fofana
  Rodrigo Moreno
  Joel Campbell
  Olarenwaju Kayode

  Ahmed Musa
  Uche Nwofor
  Bright Ejike

 1 Bramka

  Fhad Al-Muwallad
  Yahya Dagriri
  Mohammed Al-Fatil
  Yasir Al-Shahrani
  Ibrahim Al-Ibrahim
  Salem Al-Dawsari
  Facundo Ferreyra
  Lucas Villafáñez
  Ezequiel Cirigliano
  Danilo
  Gabriel Silva
  Ivan Lendrić
  Andrej Kramarić
  Omar Gaber
  Ahmed Hegazi
  Mohamed Ghazy

  Mohamed Salah
  Cédric Bakambu
  Antoine Griezmann
  Sergi Roberto
  Koke
  Isco
  Sergio Canales
  Christ Mbondi
  Emmanuel Mbongo
  Frank Ohandza
  Santiago Arias
  José Adolfo Valencia
  Pedro Franco
  Duván Zapata
  Javier Escoe
  Kim Kyung-jung

  Jang Hyun-soo
  Kim Young-uk
  Taufic Guarch
  Diego de Buen
  Carlos Orrantía
  Erick Torres
  Ulises Dávila
  Jorge Enríquez
  Abdul Ajagun
  Terna Suswam
  Andrew Bevin
  Mário Rui
  Danilo Luís Hélio Pereira
  Alexandre Henrique Gonçalves Freitas
  Adrián Luna

 Bramki samobójcze

  Serge Tchacha dla  Nowej Zelandii

  Ri Yong-chol dla  Meksyku

  Francisco Calvo dla  Australii

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2011
2011 w piłce nożnej
2011 w Ameryce Południowej
Piłka nożna w Kolumbii
Kolumbia w XXI wieku